

Astronomia 
 L9 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 L9 – codice vettore IATA di Teamline Air

Smartphone 
 LG Optimus L9 – Smartphone di LG Electronics